Александр Александрович Горенюк (; род. 8 августа 1991 года, Одесса) — украинский предприниматель, урбанист, IT-специалист, общественный деятель.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Он окончил факультет международного права Киевского университета им. Шевченко (магистр), школу урбанистики  School for Urban Studies (специальность «От генерального плана до гайдинг плана: стратегические инструменты для современного развития городов»). Юрист-международник, специалист по благоустройству городов, дизайнер и переводчик.

Руководитель ОО «Бюро антикоррупционных расследований».

Горенюк занимает должность председателя правления благотворительной организации "Благотворительное общество «Дети будущего».

Автор и соавтор проектов благоустройства Одессы, соучредитель общественного ресторана 4City.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 136, часть Малиновского, часть Суворовского районов Одессы). На время выборов: физическое лицо-предприниматель, беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Северная Македония.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Урбанисты
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва